Земнухов — фамилия; имеет женскую форму Земнухова.
 Земнухов, Иван Александрович (1923—1943) — участник и один из организаторов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», Герой Советского Союза.
 Земнухов, Николай Степанович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Земнухова, Зоя Николаевна (Толбузина; 1922—2017) — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.